Глушець — те ж саме, що й льон (Linum usitatissimum)
 Глушець (Tetrao urogallus) — вид птахів ряду Куроподібних (Galliformes).
 Глушець — озеро у Чернігівській області.
 Глушець — колишнє село у Буринському районі Сумській області. 1968 року приєднане до села Піски.